Dănuț Lupu – ex calciatore romeno
Marian Lupu – politico moldavo
Natalija Lupu – atleta ucraina
Radu Lupu – pianista rumeno
Valeriu Lupu – calciatore rumeno
Vasile Lupu – sovrano moldavo